Andreievka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Andreievka (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Andréievka (Baixkíria), localitat de la República de Baixkíria, a Rússia
 Andréievka (Mordòvia), localitat de la República de Mordòvia, a Rússia
 Andréievka (Nijni Nóvgorod), localitat de la província de Nijni Nóvgorod, a Rússia
 Andréievka (Sergatxski), localitat de la província de Nijni Nóvgorod, a Rússia
 Andréievka (Témnikov), localitat de la República de Mordòvia, a Rússia
 Andréievka (Tambov), localitat de la província de Tambov, a Rússia
 Andréievka (Voskressénskoie), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Andréievka (Atkarsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Andréievka (Arkadak), localitat de la província de Saràtov, a Rússia